|-
|(118251)||1998 BF18|| align=right|15,6|| align=right|2,625|| align=right|0,174|| align=right|2,13|| align=right|4,251||MBA||22. ledna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(118252)||1998 BW33|| align=right|14,9|| align=right|2,662|| align=right|0,188|| align=right|13,42|| align=right|4,342||MBA||31. ledna 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(118253)||1998 BK43|| align=right|16,5|| align=right|2,844|| align=right|0,007|| align=right|2,02|| align=right|4,794||MBA||23. ledna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(118254)||1998 CU|| align=right|15,5|| align=right|2,676|| align=right|0,196|| align=right|12,42|| align=right|4,378||MBA||4. února 1998||Kleť||M. Tichý; Z. Moravec
|-
|(118255)||1998 CZ2|| align=right|15,6|| align=right|2,689|| align=right|0,210|| align=right|5,24|| align=right|4,409||MBA||6. února 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(118256)||1998 DX25|| align=right|15,8|| align=right|2,754|| align=right|0,169|| align=right|2,80|| align=right|4,570||MBA||23. února 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(118257)||1998 FS17|| align=right|16,1|| align=right|2,671|| align=right|0,188|| align=right|3,19|| align=right|4,364||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(118258)||1998 FG41|| align=right|14,8|| align=right|2,610|| align=right|0,221|| align=right|4,04|| align=right|4,216||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(118259)||1998 FT52|| align=right|15,2|| align=right|2,851|| align=right|0,181|| align=right|7,44|| align=right|4,813||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(118260)||1998 FP54|| align=right|15,8|| align=right|2,805|| align=right|0,179|| align=right|11,86|| align=right|4,697||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(118261)||1998 FF79|| align=right|14,9|| align=right|2,624|| align=right|0,191|| align=right|4,72|| align=right|4,250||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(118262)||1998 FO85|| align=right|15,5|| align=right|2,700|| align=right|0,221|| align=right|11,99|| align=right|4,436||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(118263)||1998 FE90|| align=right|15,4|| align=right|2,709|| align=right|0,191|| align=right|11,26|| align=right|4,459||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(118264)||1998 FB105|| align=right|15,1|| align=right|3,019|| align=right|0,237|| align=right|7,06|| align=right|5,246||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(118265)||1998 FM142|| align=right|15,3|| align=right|2,759|| align=right|0,104|| align=right|4,57|| align=right|4,581||MBA||29. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(118266)||1998 HQ17|| align=right|14,5|| align=right|3,028|| align=right|0,156|| align=right|5,27|| align=right|5,267||MBA||18. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(118267)||1998 HR56|| align=right|14,5|| align=right|3,078|| align=right|0,244|| align=right|12,49|| align=right|5,400||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(118268)||1998 HG61|| align=right|14,7|| align=right|3,038|| align=right|0,289|| align=right|9,76|| align=right|5,294||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(118269)||1998 HL74|| align=right|14,9|| align=right|2,776|| align=right|0,237|| align=right|7,23|| align=right|4,624||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(118270)||1998 HN129|| align=right|15,4|| align=right|2,799|| align=right|0,158|| align=right|7,66|| align=right|4,683||MBA||19. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(118271)||1998 HO149|| align=right|16,5|| align=right|2,153|| align=right|0,201|| align=right|2,93|| align=right|3,158||MBA||25. dubna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(118272)||1998 KU10|| align=right|15,0|| align=right|3,113|| align=right|0,104|| align=right|10,96|| align=right|5,491||MBA||22. května 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(118273)||1998 OX9|| align=right|16,8|| align=right|2,249|| align=right|0,264|| align=right|2,01|| align=right|3,372||MBA||26. července 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(118274)||1998 QE20|| align=right|15,7|| align=right|2,228|| align=right|0,158|| align=right|4,18|| align=right|3,326||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(118275)||1998 QR24|| align=right|16,4|| align=right|2,228|| align=right|0,133|| align=right|4,06|| align=right|3,326||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(118276)||1998 QM33|| align=right|16,6|| align=right|2,243|| align=right|0,222|| align=right|3,00|| align=right|3,358||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(118277)||1998 QE105|| align=right|16,4|| align=right|2,234|| align=right|0,179|| align=right|8,24|| align=right|3,339||MBA||25. srpna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(118278)||1998 RO17|| align=right|16,4|| align=right|2,227|| align=right|0,182|| align=right|2,29|| align=right|3,322||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(118279)||1998 RG23|| align=right|16,6|| align=right|2,144|| align=right|0,187|| align=right|2,47|| align=right|3,138||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(118280)||1998 RQ31|| align=right|16,1|| align=right|2,325|| align=right|0,164|| align=right|4,65|| align=right|3,544||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(118281)||1998 RH43|| align=right|15,8|| align=right|2,279|| align=right|0,142|| align=right|2,67|| align=right|3,439||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(118282)||1998 RB48|| align=right|16,6|| align=right|2,299|| align=right|0,158|| align=right|2,38|| align=right|3,485||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(118283)||1998 RU55|| align=right|16,5|| align=right|2,267|| align=right|0,112|| align=right|3,13|| align=right|3,412||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(118284)||1998 RC59|| align=right|16,2|| align=right|2,332|| align=right|0,136|| align=right|7,11|| align=right|3,560||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(118285)||1998 RF65|| align=right|16,7|| align=right|2,262|| align=right|0,117|| align=right|5,22|| align=right|3,402||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(118286)||1998 RR66|| align=right|15,6|| align=right|2,243|| align=right|0,185|| align=right|5,26|| align=right|3,359||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(118287)||1998 RY66|| align=right|15,8|| align=right|2,180|| align=right|0,119|| align=right|4,23|| align=right|3,219||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(118288)||1998 SK4|| align=right|16,8|| align=right|2,296|| align=right|0,219|| align=right|1,61|| align=right|3,479||MBA||20. září 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|(118289)||1998 SN10|| align=right|15,8|| align=right|2,314|| align=right|0,127|| align=right|6,97|| align=right|3,520||MBA||19. září 1998||Uenohara||N. Kawasato
|-
|(118290)||1998 SZ26|| align=right|16,2|| align=right|2,278|| align=right|0,193|| align=right|4,98|| align=right|3,438||MBA||20. září 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(118291)||1998 SU46|| align=right|16,2|| align=right|2,318|| align=right|0,244|| align=right|2,95|| align=right|3,528||MBA||25. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(118292)||1998 SE57|| align=right|15,9|| align=right|2,268|| align=right|0,098|| align=right|3,92|| align=right|3,415||MBA||17. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(118293)||1998 SV62|| align=right|16,5|| align=right|2,325|| align=right|0,129|| align=right|5,71|| align=right|3,545||MBA||25. září 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(118294)||1998 SQ75|| align=right|16,1|| align=right|2,290|| align=right|0,147|| align=right|6,28|| align=right|3,465||MBA||17. září 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(118295)||1998 SA111|| align=right|16,1|| align=right|2,320|| align=right|0,144|| align=right|6,98|| align=right|3,533||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(118296)||1998 SL122|| align=right|16,0|| align=right|2,350|| align=right|0,247|| align=right|4,51|| align=right|3,601||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(118297)||1998 SY129|| align=right|16,0|| align=right|2,295|| align=right|0,142|| align=right|7,82|| align=right|3,476||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(118298)||1998 SC131|| align=right|16,2|| align=right|2,256|| align=right|0,183|| align=right|4,34|| align=right|3,388||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(118299)||1998 SD148|| align=right|16,2|| align=right|2,388|| align=right|0,166|| align=right|3,62|| align=right|3,689||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(118300)||1998 SL162|| align=right|15,7|| align=right|2,358|| align=right|0,138|| align=right|5,42|| align=right|3,619||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(118301)||1998 TO16|| align=right|16,8|| align=right|2,285|| align=right|0,137|| align=right|5,39|| align=right|3,454||MBA||14. října 1998||Caussols||ODAS
|-
|(118302)||1998 TX36|| align=right|16,5|| align=right|2,274|| align=right|0,165|| align=right|6,81|| align=right|3,430||MBA||14. října 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(118303)||1998 UG|| align=right|13,5|| align=right|2,265|| align=right|0,230|| align=right|21,79|| align=right|3,409||MBA||17. října 1998||Catalina||CSS
|-
|(118304)||1998 UQ20|| align=right|16,2|| align=right|2,303|| align=right|0,260|| align=right|1,00|| align=right|3,494||MBA||28. října 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(118305)||1998 UU30|| align=right|15,9|| align=right|2,341|| align=right|0,110|| align=right|6,65|| align=right|3,582||MBA||18. října 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(118306)||1998 US39|| align=right|16,8|| align=right|2,321|| align=right|0,236|| align=right|1,26|| align=right|3,536||MBA||28. října 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(118307)||1998 VM1|| align=right|15,4|| align=right|2,301|| align=right|0,287|| align=right|8,49|| align=right|3,490||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(118308)||1998 VT7|| align=right|16,8|| align=right|2,289|| align=right|0,105|| align=right|5,40|| align=right|3,462||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(118309)||1998 VR9|| align=right|16,0|| align=right|2,258|| align=right|0,187|| align=right|4,66|| align=right|3,392||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(118310)||1998 VP32|| align=right|15,3|| align=right|2,294|| align=right|0,216|| align=right|25,62|| align=right|3,473||MBA||15. listopadu 1998||Catalina||CSS
|-
|(118311)||1998 VU36|| align=right|16,5|| align=right|2,253|| align=right|0,154|| align=right|6,53|| align=right|3,381||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(118312)||1998 VM39|| align=right|16,5|| align=right|2,332|| align=right|0,197|| align=right|4,30|| align=right|3,560||MBA||11. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(118313)||1998 WV2|| align=right|17,0|| align=right|2,306|| align=right|0,013|| align=right|2,02|| align=right|3,501||MBA||17. listopadu 1998||Caussols||ODAS
|-
|(118314)||1998 WG11|| align=right|16,5|| align=right|2,200|| align=right|0,162|| align=right|5,22|| align=right|3,262||MBA||21. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(118315)||1998 WR12|| align=right|16,2|| align=right|2,289|| align=right|0,139|| align=right|6,03|| align=right|3,463||MBA||21. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(118316)||1998 WC15|| align=right|16,5|| align=right|2,395|| align=right|0,205|| align=right|2,53|| align=right|3,705||MBA||21. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(118317)||1998 WK41|| align=right|16,0|| align=right|2,384|| align=right|0,083|| align=right|5,81|| align=right|3,681||MBA||18. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(118318)||1998 XW|| align=right|16,2|| align=right|2,363|| align=right|0,144|| align=right|3,12|| align=right|3,631||MBA||7. prosince 1998||Caussols||ODAS
|-
|(118319)||1998 XP10|| align=right|15,6|| align=right|2,436|| align=right|0,144|| align=right|0,55|| align=right|3,802||MBA||15. prosince 1998||Caussols||ODAS
|-
|(118320)||1998 XB11|| align=right|16,3|| align=right|2,609|| align=right|0,188|| align=right|3,12|| align=right|4,213||MBA||15. prosince 1998||Caussols||ODAS
|-
|(118321)||1998 XS12|| align=right|15,9|| align=right|2,331|| align=right|0,120|| align=right|7,64|| align=right|3,559||MBA||15. prosince 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(118322)||1998 XK48|| align=right|15,9|| align=right|2,287|| align=right|0,187|| align=right|5,10|| align=right|3,458||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(118323)||1998 XU52|| align=right|15,7|| align=right|2,286|| align=right|0,203|| align=right|4,50|| align=right|3,457||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(118324)||1998 XB57|| align=right|16,1|| align=right|2,412|| align=right|0,133|| align=right|5,16|| align=right|3,744||MBA||15. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(118325)||1998 XP71|| align=right|15,7|| align=right|2,277|| align=right|0,215|| align=right|8,69|| align=right|3,436||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(118326)||1998 YR20|| align=right|17,0|| align=right|2,434|| align=right|0,140|| align=right|2,41|| align=right|3,797||MBA||25. prosince 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(118327)||1998 YZ20|| align=right|16,7|| align=right|2,342|| align=right|0,192|| align=right|3,44|| align=right|3,582||MBA||26. prosince 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(118328)||1998 YH21|| align=right|16,2|| align=right|2,425|| align=right|0,035|| align=right|5,95|| align=right|3,776||MBA||26. prosince 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(118329)||1998 YG24|| align=right|15,8|| align=right|2,368|| align=right|0,174|| align=right|2,01|| align=right|3,643||MBA||16. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(118330)||1999 AP|| align=right|16,3|| align=right|2,390|| align=right|0,166|| align=right|5,00|| align=right|3,695||MBA||4. ledna 1999||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(118331)||1999 AM2|| align=right|15,3|| align=right|2,320|| align=right|0,214|| align=right|5,69|| align=right|3,533||MBA||9. ledna 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(118332)||1999 AK14|| align=right|15,8|| align=right|2,432|| align=right|0,144|| align=right|2,31|| align=right|3,792||MBA||8. ledna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(118333)||1999 AB24|| align=right|15,0|| align=right|2,348|| align=right|0,287|| align=right|24,14|| align=right|3,596||MBA||15. ledna 1999||Catalina||CSS
|-
|(118334)||1999 AY24|| align=right|16,4|| align=right|2,448|| align=right|0,105|| align=right|1,66|| align=right|3,830||MBA||15. ledna 1999||Caussols||ODAS
|-
|(118335)||1999 BF2|| align=right|15,3|| align=right|2,327|| align=right|0,227|| align=right|26,58|| align=right|3,549||MBA||19. ledna 1999||Catalina||CSS
|-
|(118336)||1999 BB7|| align=right|16,3|| align=right|2,420|| align=right|0,160|| align=right|3,65|| align=right|3,763||MBA||20. ledna 1999||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(118337)||1999 BQ9|| align=right|14,5|| align=right|2,408|| align=right|0,333|| align=right|20,89|| align=right|3,736||MBA||23. ledna 1999||Catalina||CSS
|-
|(118338)||1999 CS|| align=right|15,7|| align=right|2,364|| align=right|0,129|| align=right|11,99|| align=right|3,634||MBA||5. února 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(118339)||1999 CK18|| align=right|15,0|| align=right|2,437|| align=right|0,096|| align=right|6,83|| align=right|3,805||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(118340)||1999 CL20|| align=right|15,9|| align=right|2,381|| align=right|0,146|| align=right|5,71|| align=right|3,674||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(118341)||1999 CK25|| align=right|15,6|| align=right|2,480|| align=right|0,109|| align=right|3,67|| align=right|3,904||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(118342)||1999 CW26|| align=right|16,7|| align=right|2,425|| align=right|0,157|| align=right|2,79|| align=right|3,777||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(118343)||1999 CT27|| align=right|15,9|| align=right|2,595|| align=right|0,207|| align=right|13,13|| align=right|4,179||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(118344)||1999 CS42|| align=right|16,1|| align=right|2,520|| align=right|0,226|| align=right|5,52|| align=right|4,000||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(118345)||1999 CZ45|| align=right|16,2|| align=right|2,372|| align=right|0,192|| align=right|1,98|| align=right|3,653||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(118346)||1999 CA48|| align=right|15,6|| align=right|2,380|| align=right|0,182|| align=right|2,35|| align=right|3,670||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(118347)||1999 CM60|| align=right|15,7|| align=right|2,485|| align=right|0,055|| align=right|4,21|| align=right|3,917||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(118348)||1999 CT86|| align=right|15,9|| align=right|2,396|| align=right|0,236|| align=right|9,03|| align=right|3,709||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(118349)||1999 CG88|| align=right|15,8|| align=right|2,370|| align=right|0,162|| align=right|7,60|| align=right|3,647||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(118350)||1999 CR89|| align=right|16,0|| align=right|2,377|| align=right|0,129|| align=right|3,53|| align=right|3,665||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(118351)||1999 CF98|| align=right|15,3|| align=right|2,604|| align=right|0,102|| align=right|1,47|| align=right|4,201||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(118352)||1999 CA101|| align=right|15,2|| align=right|2,641|| align=right|0,185|| align=right|13,79|| align=right|4,291||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(118353)||1999 CZ104|| align=right|15,6|| align=right|2,305|| align=right|0,240|| align=right|6,86|| align=right|3,500||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(118354)||1999 CY149|| align=right|15,7|| align=right|2,575|| align=right|0,048|| align=right|10,88|| align=right|4,132||MBA||13. února 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(118355)||1999 CA154|| align=right|15,9|| align=right|2,464|| align=right|0,165|| align=right|6,51|| align=right|3,868||MBA||14. února 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(118356)||1999 EM3|| align=right|15,2|| align=right|2,567|| align=right|0,244|| align=right|15,18|| align=right|4,113||MBA||12. března 1999||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(118357)||1999 EM11|| align=right|16,4|| align=right|2,412|| align=right|0,154|| align=right|5,58|| align=right|3,745||MBA||15. března 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(118358)||1999 FH2|| align=right|16,9|| align=right|2,473|| align=right|0,128|| align=right|2,06|| align=right|3,888||MBA||16. března 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(118359)||1999 FZ3|| align=right|17,5|| align=right|2,437|| align=right|0,163|| align=right|1,05|| align=right|3,803||MBA||16. března 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(118360)||1999 FV4|| align=right|16,0|| align=right|2,637|| align=right|0,064|| align=right|1,25|| align=right|4,281||MBA||17. března 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(118361)||1999 FX4|| align=right|16,5|| align=right|2,483|| align=right|0,190|| align=right|4,06|| align=right|3,912||MBA||17. března 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(118362)||1999 FS17|| align=right|14,8|| align=right|2,569|| align=right|0,164|| align=right|8,49|| align=right|4,118||MBA||23. března 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(118363)||1999 FH46|| align=right|15,9|| align=right|2,596|| align=right|0,061|| align=right|4,28|| align=right|4,183||MBA||20. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(118364)||1999 FT47|| align=right|15,7|| align=right|2,442|| align=right|0,160|| align=right|1,65|| align=right|3,815||MBA||20. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(118365)||1999 FQ52|| align=right|15,7|| align=right|2,606|| align=right|0,075|| align=right|5,01|| align=right|4,207||MBA||20. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(118366)||1999 GK|| align=right|15,7|| align=right|2,551|| align=right|0,083|| align=right|13,22|| align=right|4,074||MBA||5. dubna 1999||Modra||J. Tóth; D. Kalmancok
|-
|(118367)||1999 GC4|| align=right|15,3|| align=right|2,594|| align=right|0,200|| align=right|11,87|| align=right|4,177||MBA||12. dubna 1999||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(118368)||1999 GE11|| align=right|16,3|| align=right|2,644|| align=right|0,045|| align=right|0,42|| align=right|4,299||MBA||11. dubna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(118369)||1999 GF11|| align=right|16,8|| align=right|2,457|| align=right|0,152|| align=right|0,33|| align=right|3,852||MBA||11. dubna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(118370)||1999 GT13|| align=right|16,1|| align=right|2,564|| align=right|0,041|| align=right|3,41|| align=right|4,104||MBA||14. dubna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(118371)||1999 GE33|| align=right|16,0|| align=right|2,681|| align=right|0,202|| align=right|14,70|| align=right|4,389||MBA||12. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(118372)||1999 GV33|| align=right|15,5|| align=right|2,532|| align=right|0,181|| align=right|12,40|| align=right|4,027||MBA||12. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(118373)||1999 GD41|| align=right|16,2|| align=right|2,551|| align=right|0,173|| align=right|4,98|| align=right|4,074||MBA||12. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(118374)||1999 GU55|| align=right|16,9|| align=right|2,592|| align=right|0,115|| align=right|3,41|| align=right|4,171||MBA||7. dubna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(118375)||1999 HB4|| align=right|16,7|| align=right|2,753|| align=right|0,097|| align=right|1,34|| align=right|4,567||MBA||16. dubna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(118376)||1999 HE4|| align=right|16,3|| align=right|2,619|| align=right|0,087|| align=right|0,74|| align=right|4,238||MBA||16. dubna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(118377)||1999 HW7|| align=right|15,9|| align=right|2,585|| align=right|0,157|| align=right|10,94|| align=right|4,155||MBA||19. dubna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(118378)||1999 HT11|| align=right|7,4|| align=right|44,07|| align=right|0,117|| align=right|5,05|| align=right|293||CBW||17. dubna 1999||Kitt Peak||Kitt Peak
|-
|(118379)||1999 HC12|| align=right|7,6|| align=right|45,65|| align=right|0,238|| align=right|15,32|| align=right|309||CBW||18. dubna 1999||Kitt Peak||Kitt Peak
|-
|(118380)||1999 JQ5|| align=right|17,1|| align=right|1,921|| align=right|0,052|| align=right|22,09|| align=right|2,661||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(118381)||1999 JU5|| align=right|16,4|| align=right|1,900|| align=right|0,074|| align=right|22,38|| align=right|2,619||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(118382)||1999 JH6|| align=right|15,9|| align=right|1,924|| align=right|0,125|| align=right|22,35|| align=right|2,669||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(118383)||1999 JE7|| align=right|14,9|| align=right|2,634|| align=right|0,104|| align=right|13,63|| align=right|4,274||MBA||8. května 1999||Catalina||CSS
|-
|(118384)||1999 JA8|| align=right|14,4|| align=right|2,377|| align=right|0,195|| align=right|23,43|| align=right|3,664||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(118385)||1999 JP11|| align=right|14,5|| align=right|2,617|| align=right|0,096|| align=right|29,22|| align=right|4,232||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(118386)||1999 JF14|| align=right|15,7|| align=right|1,926|| align=right|0,041|| align=right|23,83|| align=right|2,673||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(118387)||1999 JC15|| align=right|14,7|| align=right|2,615|| align=right|0,064|| align=right|29,32|| align=right|4,228||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(118388)||1999 JR42|| align=right|16,0|| align=right|2,411|| align=right|0,156|| align=right|1,48|| align=right|3,742||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(118389)||1999 JV42|| align=right|14,8|| align=right|2,863|| align=right|0,182|| align=right|17,50|| align=right|4,842||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(118390)||1999 JS49|| align=right|14,7|| align=right|2,741|| align=right|0,192|| align=right|10,64|| align=right|4,537||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(118391)||1999 JV117|| align=right|14,5|| align=right|2,697|| align=right|0,085|| align=right|13,79|| align=right|4,428||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(118392)||1999 JO124|| align=right|15,3|| align=right|2,676|| align=right|0,039|| align=right|10,15|| align=right|4,377||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(118393)||1999 KB3|| align=right|15,6|| align=right|2,716|| align=right|0,106|| align=right|5,37|| align=right|4,475||MBA||17. května 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(118394)||1999 NV7|| align=right|14,4|| align=right|3,080|| align=right|0,332|| align=right|20,74|| align=right|5,404||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(118395)||1999 NB65|| align=right|14,1|| align=right|3,066|| align=right|0,273|| align=right|13,04|| align=right|5,367||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(118396)||1999 RY29|| align=right|15,9|| align=right|1,988|| align=right|0,056|| align=right|16,56|| align=right|2,803||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(118397)||1999 RO45|| align=right|15,0|| align=right|3,093|| align=right|0,057|| align=right|8,08|| align=right|5,440||MBA||8. září 1999||Uccle||T. Pauwels
|-
|(118398)||1999 RO58|| align=right|14,5|| align=right|3,023|| align=right|0,110|| align=right|7,59|| align=right|5,255||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(118399)||1999 RM61|| align=right|14,5|| align=right|3,134|| align=right|0,087|| align=right|21,70|| align=right|5,546||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(118400)||1999 RB63|| align=right|14,3|| align=right|3,091|| align=right|0,172|| align=right|15,18|| align=right|5,433||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(118401)||1999 RE70|| align=right|15,1|| align=right|3,197|| align=right|0,193|| align=right|0,24|| align=right|5,715||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(118402)||1999 RK78|| align=right|15,0|| align=right|3,123|| align=right|0,149|| align=right|5,11|| align=right|5,518||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(118403)||1999 RY92|| align=right|14,4|| align=right|3,070|| align=right|0,285|| align=right|5,64|| align=right|5,377||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(118404)||1999 RC93|| align=right|14,4|| align=right|3,083|| align=right|0,102|| align=right|9,65|| align=right|5,412||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(118405)||1999 RM104|| align=right|14,8|| align=right|3,119|| align=right|0,141|| align=right|8,59|| align=right|5,506||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(118406)||1999 RM168|| align=right|14,8|| align=right|3,076|| align=right|0,235|| align=right|6,83|| align=right|5,394||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(118407)||1999 RA201|| align=right|14,1|| align=right|3,005|| align=right|0,248|| align=right|13,12|| align=right|5,208||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(118408)||1999 RV220|| align=right|14,8|| align=right|3,106|| align=right|0,065|| align=right|8,26|| align=right|5,473||MBA||5. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(118409)||1999 RB234|| align=right|14,8|| align=right|3,195|| align=right|0,097|| align=right|22,34|| align=right|5,710||MBA||8. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(118410)||1999 RD239|| align=right|14,5|| align=right|3,179|| align=right|0,182|| align=right|7,78|| align=right|5,667||MBA||8. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(118411)||1999 RV251|| align=right|16,0|| align=right|1,966|| align=right|0,107|| align=right|17,35|| align=right|2,755||MBA||6. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(118412)||1999 RG253|| align=right|14,2|| align=right|3,120|| align=right|0,234|| align=right|14,30|| align=right|5,510||MBA||8. září 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(118413)||1999 SP1|| align=right|15,1|| align=right|3,113|| align=right|0,200|| align=right|13,39|| align=right|5,491||MBA||19. září 1999||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(118414)||1999 SU10|| align=right|14,4|| align=right|3,137|| align=right|0,227|| align=right|10,76|| align=right|5,557||MBA||30. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(118415)||1999 SV19|| align=right|14,3|| align=right|3,130|| align=right|0,223|| align=right|11,53|| align=right|5,537||MBA||30. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(118416)||1999 TD9|| align=right|14,5|| align=right|3,192|| align=right|0,224|| align=right|7,98|| align=right|5,702||MBA||7. října 1999||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(118417)||1999 TW12|| align=right|13,8|| align=right|3,101|| align=right|0,244|| align=right|17,36|| align=right|5,461||MBA||10. října 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(118418)||1999 TP18|| align=right|14,5|| align=right|3,171|| align=right|0,102|| align=right|8,90|| align=right|5,645||MBA||14. října 1999||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(118419)||1999 TK53|| align=right|14,8|| align=right|3,212|| align=right|0,089|| align=right|4,41|| align=right|5,757||MBA||6. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(118420)||1999 TF59|| align=right|15,2|| align=right|3,179|| align=right|0,182|| align=right|1,17|| align=right|5,666||MBA||7. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(118421)||1999 TM65|| align=right|15,8|| align=right|3,030|| align=right|0,032|| align=right|2,13|| align=right|5,272||MBA||8. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(118422)||1999 TU71|| align=right|15,1|| align=right|3,213|| align=right|0,146|| align=right|1,26|| align=right|5,758||MBA||9. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(118423)||1999 TJ84|| align=right|14,1|| align=right|3,180|| align=right|0,128|| align=right|25,30|| align=right|5,669||MBA||13. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(118424)||1999 TL111|| align=right|14,7|| align=right|3,146|| align=right|0,195|| align=right|4,20|| align=right|5,580||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(118425)||1999 TG114|| align=right|17,0|| align=right|2,165|| align=right|0,069|| align=right|3,00|| align=right|3,185||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(118426)||1999 TX136|| align=right|15,1|| align=right|3,115|| align=right|0,169|| align=right|4,42|| align=right|5,498||MBA||6. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(118427)||1999 TM148|| align=right|14,8|| align=right|2,713|| align=right|0,077|| align=right|5,97|| align=right|4,468||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(118428)||1999 TG157|| align=right|14,6|| align=right|3,095|| align=right|0,063|| align=right|18,05|| align=right|5,443||MBA||9. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(118429)||1999 TE163|| align=right|15,0|| align=right|3,203|| align=right|0,141|| align=right|3,41|| align=right|5,732||MBA||9. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(118430)||1999 TZ171|| align=right|15,1|| align=right|3,199|| align=right|0,175|| align=right|3,37|| align=right|5,722||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(118431)||1999 TD187|| align=right|13,7|| align=right|3,413|| align=right|0,130|| align=right|16,20|| align=right|6,305||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(118432)||1999 TL214|| align=right|14,8|| align=right|3,189|| align=right|0,083|| align=right|1,40|| align=right|5,693||MBA||15. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(118433)||1999 TN235|| align=right|14,9|| align=right|3,137|| align=right|0,158|| align=right|6,66|| align=right|5,557||MBA||3. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(118434)||1999 TY250|| align=right|14,9|| align=right|3,147|| align=right|0,197|| align=right|14,16|| align=right|5,583||MBA||5. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(118435)||1999 TK273|| align=right|13,6|| align=right|3,039|| align=right|0,167|| align=right|21,80|| align=right|5,296||MBA||5. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(118436)||1999 TU275|| align=right|14,8|| align=right|3,176|| align=right|0,059|| align=right|5,24|| align=right|5,659||MBA||6. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(118437)||1999 TB285|| align=right|14,7|| align=right|3,100|| align=right|0,166|| align=right|15,71|| align=right|5,457||MBA||9. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(118438)||1999 UK17|| align=right|15,1|| align=right|3,096|| align=right|0,069|| align=right|10,42|| align=right|5,445||MBA||29. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(118439)||1999 UT20|| align=right|16,3|| align=right|3,062|| align=right|0,147|| align=right|2,39|| align=right|5,357||MBA||31. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(118440)||1999 UM37|| align=right|15,7|| align=right|3,105|| align=right|0,138|| align=right|2,11|| align=right|5,471||MBA||16. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(118441)||1999 UP39|| align=right|14,4|| align=right|3,178|| align=right|0,149|| align=right|10,88|| align=right|5,665||MBA||31. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(118442)||1999 UM54|| align=right|15,7|| align=right|3,172|| align=right|0,096|| align=right|9,76|| align=right|5,649||MBA||19. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(118443)||1999 UZ62|| align=right|14,2|| align=right|3,210|| align=right|0,084|| align=right|11,60|| align=right|5,750||MBA||28. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(118444)||1999 VK20|| align=right|13,4|| align=right|3,094|| align=right|0,234|| align=right|15,31|| align=right|5,441||MBA||11. listopadu 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(118445)||1999 VH29|| align=right|17,1|| align=right|2,189|| align=right|0,146|| align=right|3,08|| align=right|3,239||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(118446)||1999 VK69|| align=right|14,5|| align=right|3,183|| align=right|0,123|| align=right|3,06|| align=right|5,677||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(118447)||1999 VM81|| align=right|14,7|| align=right|3,123|| align=right|0,219|| align=right|9,85|| align=right|5,519||MBA||5. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(118448)||1999 VH93|| align=right|14,7|| align=right|3,178|| align=right|0,151|| align=right|4,79|| align=right|5,664||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(118449)||1999 VY94|| align=right|14,6|| align=right|3,161|| align=right|0,088|| align=right|17,11|| align=right|5,618||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(118450)||1999 VV116|| align=right|15,6|| align=right|3,216|| align=right|0,165|| align=right|6,87|| align=right|5,766||MBA||5. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(118451)||1999 VX124|| align=right|15,3|| align=right|3,010|| align=right|0,062|| align=right|2,33|| align=right|5,222||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(118452)||1999 VH127|| align=right|14,5|| align=right|3,136|| align=right|0,234|| align=right|10,02|| align=right|5,552||MBA||9. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(118453)||1999 VP159|| align=right|15,0|| align=right|3,025|| align=right|0,185|| align=right|2,75|| align=right|5,261||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(118454)||1999 VU159|| align=right|16,6|| align=right|2,149|| align=right|0,099|| align=right|3,12|| align=right|3,150||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(118455)||1999 VP191|| align=right|15,3|| align=right|3,213|| align=right|0,120|| align=right|2,32|| align=right|5,758||MBA||12. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(118456)||1999 VO205|| align=right|14,0|| align=right|3,148|| align=right|0,195|| align=right|20,27|| align=right|5,585||MBA||10. listopadu 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(118457)||1999 WP6|| align=right|14,5|| align=right|3,125|| align=right|0,139|| align=right|7,32|| align=right|5,524||MBA||28. listopadu 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(118458)||1999 WY11|| align=right|17,0|| align=right|2,150|| align=right|0,104|| align=right|1,73|| align=right|3,152||MBA||28. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(118459)||1999 XB6|| align=right|17,2|| align=right|2,121|| align=right|0,163|| align=right|0,05|| align=right|3,088||MBA||4. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(118460)||1999 XM6|| align=right|13,7|| align=right|3,078|| align=right|0,297|| align=right|16,28|| align=right|5,400||MBA||4. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(118461)||1999 XJ10|| align=right|14,8|| align=right|3,066|| align=right|0,136|| align=right|12,87|| align=right|5,368||MBA||5. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(118462)||1999 XQ24|| align=right|14,4|| align=right|3,169|| align=right|0,205|| align=right|17,64|| align=right|5,640||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(118463)||1999 XZ48|| align=right|14,3|| align=right|3,140|| align=right|0,232|| align=right|15,16|| align=right|5,563||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(118464)||1999 XE61|| align=right|14,4|| align=right|3,118|| align=right|0,178|| align=right|6,35|| align=right|5,505||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(118465)||1999 XR70|| align=right|14,5|| align=right|3,159|| align=right|0,210|| align=right|2,05|| align=right|5,614||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(118466)||1999 XK110|| align=right|13,9|| align=right|3,256|| align=right|0,109|| align=right|17,54|| align=right|5,873||MBA||4. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(118467)||1999 XO123|| align=right|14,0|| align=right|3,122|| align=right|0,214|| align=right|14,52|| align=right|5,515||MBA||7. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(118468)||1999 XT216|| align=right|14,7|| align=right|3,139|| align=right|0,084|| align=right|6,64|| align=right|5,562||MBA||13. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(118469)||1999 XW226|| align=right|17,1|| align=right|2,150|| align=right|0,010|| align=right|2,49|| align=right|3,152||MBA||15. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(118470)||2000 AG4|| align=right|14,3|| align=right|2,297|| align=right|0,232|| align=right|24,66|| align=right|3,480||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118471)||2000 AF15|| align=right|13,7|| align=right|3,123|| align=right|0,188|| align=right|17,03|| align=right|5,519||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118472)||2000 AJ31|| align=right|16,6|| align=right|2,147|| align=right|0,142|| align=right|1,45|| align=right|3,145||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118473)||2000 AO34|| align=right|15,7|| align=right|2,162|| align=right|0,132|| align=right|5,12|| align=right|3,179||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118474)||2000 AH41|| align=right|13,5|| align=right|3,413|| align=right|0,242|| align=right|13,34|| align=right|6,305||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118475)||2000 AJ127|| align=right|16,1|| align=right|2,248|| align=right|0,103|| align=right|7,45|| align=right|3,369||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118476)||2000 AF163|| align=right|14,3|| align=right|3,072|| align=right|0,231|| align=right|8,91|| align=right|5,382||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118477)||2000 AQ168|| align=right|16,1|| align=right|2,208|| align=right|0,096|| align=right|3,80|| align=right|3,280||MBA||12. ledna 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(118478)||2000 AD211|| align=right|17,8|| align=right|2,209|| align=right|0,136|| align=right|2,22|| align=right|3,283||MBA||5. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(118479)||2000 AM238|| align=right|16,4|| align=right|2,160|| align=right|0,034|| align=right|3,48|| align=right|3,174||MBA||6. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118480)||2000 BG10|| align=right|15,6|| align=right|2,335|| align=right|0,208|| align=right|8,59|| align=right|3,568||MBA||26. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(118481)||2000 BK32|| align=right|15,9|| align=right|2,197|| align=right|0,076|| align=right|8,05|| align=right|3,256||MBA||28. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(118482)||2000 BT51|| align=right|16,3|| align=right|2,341|| align=right|0,165|| align=right|3,45|| align=right|3,582||MBA||30. ledna 2000||Catalina||CSS
|-
|(118483)||2000 CJ16|| align=right|15,8|| align=right|2,198|| align=right|0,077|| align=right|5,81|| align=right|3,257||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118484)||2000 CK20|| align=right|16,4|| align=right|2,298|| align=right|0,086|| align=right|4,58|| align=right|3,482||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118485)||2000 CP27|| align=right|15,7|| align=right|2,458|| align=right|0,216|| align=right|8,50|| align=right|3,853||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118486)||2000 CN30|| align=right|16,2|| align=right|2,232|| align=right|0,070|| align=right|1,77|| align=right|3,334||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118487)||2000 CK31|| align=right|15,9|| align=right|2,296|| align=right|0,093|| align=right|5,43|| align=right|3,479||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118488)||2000 CP37|| align=right|15,4|| align=right|2,361|| align=right|0,080|| align=right|7,57|| align=right|3,628||MBA||3. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118489)||2000 CR40|| align=right|15,8|| align=right|2,381|| align=right|0,118|| align=right|3,34|| align=right|3,673||MBA||1. února 2000||Catalina||CSS
|-
|(118490)||2000 CN54|| align=right|16,1|| align=right|2,316|| align=right|0,203|| align=right|3,28|| align=right|3,523||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118491)||2000 CC88|| align=right|16,0|| align=right|2,283|| align=right|0,126|| align=right|7,60|| align=right|3,449||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118492)||2000 CK98|| align=right|16,0|| align=right|2,343|| align=right|0,134|| align=right|5,28|| align=right|3,585||MBA||7. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(118493)||2000 DH3|| align=right|16,1|| align=right|2,328|| align=right|0,177|| align=right|4,90|| align=right|3,550||MBA||27. února 2000||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(118494)||2000 DP8|| align=right|15,6|| align=right|2,332|| align=right|0,087|| align=right|6,67|| align=right|3,560||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118495)||2000 DV9|| align=right|16,3|| align=right|2,217|| align=right|0,090|| align=right|6,14|| align=right|3,300||MBA||26. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(118496)||2000 DA34|| align=right|16,8|| align=right|2,428|| align=right|0,166|| align=right|1,70|| align=right|3,782||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118497)||2000 DB34|| align=right|16,3|| align=right|2,368|| align=right|0,198|| align=right|5,66|| align=right|3,644||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118498)||2000 DD42|| align=right|16,2|| align=right|2,320|| align=right|0,130|| align=right|3,92|| align=right|3,534||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118499)||2000 DM59|| align=right|17,0|| align=right|2,394|| align=right|0,156|| align=right|0,83|| align=right|3,704||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118500)||2000 DH64|| align=right|16,0|| align=right|2,222|| align=right|0,093|| align=right|2,91|| align=right|3,312||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
CBW – kubewano,
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek